Каттерфельд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Каттерфельд, Иоганн Фридрих Филипп (1794-1869) — лифляндский пастор.
 Каттерфельд, Ивонн (род. 1979) — немецкая актриса, певица и телеведущая.
 Каттерфельд, Людвиг (1881–1974) — левый политический деятель США, представитель США в Коминтерне.